— японский футболист, защитник клуба «Урава Ред Даймондс».

Карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Альбирекс Ниигата», «Касива Рейсол».

Национальная сборная 
С 2013 по 2014 год сыграл за национальную сборную Японии 2 матча.

Статистика за сборную

Достижения

Командные 
 Кубок Джей-лиги; 2013

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Альбирекс Ниигата»
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»